Musicalul (în engleză: musical theatre, pronunție simplificată MÜ-ZI-CĂL 'ti-ă-tă), este un gen de spectacol muzical și teatral cu o intrigă narativă redusă, motiv pentru cântece și balet. Este asemănător cu opereta, combinată cu baletul, fiind tot o formă de teatru liric, dar cu gamă muzicală mai amplă și încorporând dansuri de diferite stiluri.

Începuturi 
La început, musicalul era doar un spectacol ușor, de divertisment, de muzică și dans, derivat din vodevil. Cu timpul acesta a devenit din ce în ce mai sofisticat. A fost creat de artistul britanic George Edwards, în anii 1890. Unul dintre succesele sale - A Gaiety Girl (1893) - era o „comedie muzicală”. Această noțiune a fost folosită până în anii 1950, pentru a desemna acest gen de spectacole.

Comedia muzicală americană 
Anii 1920 au lansat marea epocă a comediei muzicale americane. Câteva din succesele americane de după război au avut calitatea dramatică și muzicală necesară pentru a supraviețui testului timpului, și multe dintre ele sunt readuse pe scenă chiar și în zilele noastre. Un alt punct forte a fost calitatea dansului. Simplu la început, dansul a devenit tot mai sofisticat și a început să reprezinte o adevărată atracție.

Stilul modern al musicalului american contrasta cu abordarea mult mai subtilă a comediilor englezești. Chiar și musicalurile montate în Londra în West End, scrise de ultra-sofisticatul Noel Coward, aveau o tentă sentimentală cu o intrigă mai degrabă amuzantă decât incitantă.
Punctul slab al spectacolelor americane îl constituia libretul - intriga și dialogurile erau de obicei superficiale.

Spargerea monopolului 
„Monopolul anglo-american” al musicalurilor de mare amploare a fost spart, în sfârșit, cu o producție pariziană, Les Miserables (1980), prezentată pentru prima oară la Londra în 1985. Un spectacol impresionant, inspirat de o lucrare clasică franceză, a fost urmat, în 1989, de Miss Saigon, cu referire la Războiul din Vietnam și realizat de același cuplu: Claude-Michel Schonberg (muzică) și Alain Boublil (text). Această piesă a confirmat încă o dată scopurile și ambițiile artistice ale musicalului modern.

Vezi și 
 Balet
 Dans
 Operă  (gen muzical)
 Operetă (gen muzical)
 Vodevil

 
Broadway
Genuri de comedie
Genuri teatrale
Off-Broadway
Specii literare
Spectacole de varietăți
Teatru